Степаню́к () — украинская фамилия, которая происходит от имени Степан.

Известные носители:
 Степанюк, Алексей Сергеевич — бригадир полеводческой бригады № 1 семеноводческого колхоза «Сибиряк» Тулунского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда.
 Степанюк, Алеся Михайловна (род. 1985) — российская дзюдоистка.
 Степанюк, Виктор Фёдорович (род. 1958) — вице-премьер-министр Республики Молдова (2008—2009).
 Степанюк, Владимир Николаевич (1921—2009) — полный кавалер ордена Славы.
 Степанюк, Григорий Федосеевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.
 Степанюк, Дмитрий Петрович (род. 1945) — украинский политический и общественный деятель.
 Степанюк, Дарья Викторовна (род. 1990) — украинская пловчиха.
 Степанюк, Руслан Юрьевич (род. 1992) — украинский футболист.
 Степанюк, Сергей (род. 1981) — белорусский футболист.

Примечания